Fusion var et dansk magasin, der henvender sig til homoseksuelle i provinsen. Bladet blev første gang udsendt i 2007, og udkommer 6 gange om året i lige måneder.

Fusion distribueredes hovedsagligt gratis via barer og caféer, men det var også muligt at tegne abonnement på bladet. Fusion adskilte sig fra andre homo-magasiner som Out & About og Frankly Magazine ved at beskæftige mere med hvad der sker udenfor København. Bladet henvendte sig især til mænd og kvinder i alderen 20-80.

Fusion er siden lukket igen og eksisterer ikke længere.

 

Tidsskrifter fra Danmark